„Către Helen” (în ) este titlul a două poezii scrise de Edgar Allan Poe:
 „Către Helen” - poezie publicată în 1831
 „Către Helen” - poezie publicată în 1848